Окотламанка има више значења:

 Окотламанка (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотламанка (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику